Онтанар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 152 км². Население — 171 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 57 км.

Покровителем города считается святой Андрес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo 

Муниципалитеты Толедо